Алексе́й Фёдорович Быстро́в (3 мая 1921 — 9 октября 2002) — ветеран вооружённых сил СССР, почётный ветеран войны, почётный сотрудник госбезопасности, подполковник, почётный гражданин города Ивангорода.

Начальная биография 
Родился 3 мая 1921 года в селе Неклюдово (ныне — в  Мордовии) в семье ветеринара.

По окончании 9 класса семья переехала в Свердловск. На заводе «Уралмаш» получил специальности фрезеровщика, счетовода; по окончании учительских курсов преподавал в школе.

Военная карьера 
19 октября 1940 года призван на воинскую службу и определён в 54 Нерчинский кавалерийский пограничный отряд НКВД, где служил на должностях курсантского и сержантского состава по 07.02.1942 года.

После окончания Харьковского военного училища 10.10.1942 года назначен начальником погранзаставы; с 04.03.1944 года по 01.09.1945 года командовал взводом. С 01.9.1945 по 29.03.1951 начальник погранзаставы (30 декабря 1948 года окончил окружную школу партийного актива ПВ МВД Карело-Финского Округа).

С 29.03.1951 — старший оперуполномоченный, с 31.07.1955 — офицер отделения штаба отряда, с 29.09.1959 по 25.04.1962 — офицер оперативного управления.

С 25.04.1962 по 13.05.1963 — помощник начальника отряда по оперативной работе (окончил Высшую школу КГБ при Совете Министров СССР в 1963 году по специальности правоведение).

С 13.05.1963 по 27.11.1964 — заместитель начальника штаба по оперативной работе, с 27.11.1964 по 26.08.1969 — помощник начальника отряда по разведке.

Уволен в запас Приказом Председателя госбезопасности при Совете Министров СССР № 254 от 14 июля 1969 года с правом ношения военной формы и кортика № 5527.

Гражданская деятельность 
Переехал в Дзержинск Горьковской области. С 27.02.1970 — мастер производственного обучения курсов Гражданской обороны, с 12.07.1971 — переведён начальником 1-го отдела в Дзержинский научно-исследовательский химико-технологический институт. С 15.06.1973 — переведён юрисконсульт института ГИПРОПОЛИМЕР, с 20.08.1973 по 07.08.1987 — юрисконсульт в АУП.

Переехав в Ивангород, работал юрисконсультом Ивангородского торга (27.11.1987 — 02.01.1990), Ивангородского предприятия общественного питания (03.01.1990 — 07.06.1991). С 04.03.1992 — специалист 1-й категории местной администрации.

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За безупречную службу» 1 и 2 степеней
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»

Примечания

Ссылки 
 Знаменитые чекисты Карелии
 http://www.moles.ee/98/Nov/13/3-2.html

Родившиеся в Дубёнском районе
Фрезеровщики
Пограничники СССР